Antoniotto de Botta-Adorno – włoski wojskowy.
 Omar Adorno − portorykański bokser, olimpijczyk
 Theodor Adorno (właśc. Theodor Ludwig Wiesengrund) – niemiecki filozof, socjolog, teoretyk muzyki i kompozytor.